Новая Одесса — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Одесса — город в Николаевской области, административный центр Новоодесского района.
 Новая Одесса — село в Краснокутском районе Харьковской области.

Новая Одесса () — экспериментальная коммуна в штате Орегон.

См. также 
 Одесса (значения)